El BAP Almirante Grau ha sido el nombre de tres barcos de la Marina de Guerra del Perú:

 BAP Almirante Grau, crucero protegido botado en 1906 y retirado en 1958.
 BAP Almirante Grau, ex-HMS Newfoundland (C-59), fue un crucero ligero, asignado en 1959 y retirado en 1979.
 BAP Almirante Grau, ex-HNLMS De Ruyter (C-801), es un crucero ligero, asignado en 1973 y retirado en 2017.
 BAP Almirante Grau, ex-BAP Montero (FM-53), es una fragata lanzamisiles, asignada en 2017.

Nombres de buques de guerra de Perú